Владимир Александрович Мальцев (род. 20 апреля 1974, Макеевка, Донецкая обл.) — депутат Верховной Рады Украины, член фракции Партии регионов (с ноября 2007 г.), член Комитета по вопросам правосудия (с декабря 2007 г.)

Биография

Образование 
 2006 г. — окончил Донецкую государственную академию управления по специальности «менеджмент внешнеэкономической деятельности»
 2008 г. — получил квалификацию магистра менеджмента внешнеэкономической деятельности
 2009 г. — окончил Одесскую национальную юридическую академию по специальности «правоведение», получил квалификацию магистра права

Карьера 
 1992 г. — ученик горнорабочего очистного забоя шахтоуправления «Октябрьское», «Макеевуголь»
 1993 г. — горнорабочий очистного забоя шахтоуправления «им. Орджоникидзе»
 1993—1999 г. — работал в АО НПФ «НЭК», в ПФ «Кодон», в АО «ТД Александра», в ЗАО «Автосервис»
 1999 г. — слесарь по ремонту автомобилей, ОАО «Коксохимоборудование»
 2004—2005 — сотрудник ООО «Эмброл Украина ЛТД», ЗАО «Люкс»
 с декабря 2005 г. по май 2006 г. — помощник генерального директора ЗАО «Люкс», где работал личным водителем Рината Ахметова.

Политическая деятельность 
Член Партии регионов.

 май 2006 г — ноябрь 2007 г. — народный депутат Украины V созыва, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и труда
 ноябрь 2007 г. — декабрь 2012 г. — народный депутат Украины VI созыва, член Комитета по вопросам правосудия
 с декабря 2012 г. — народный депутат Украины VII созыва, член Комитета по вопросам верховенства права и правосудия Один из крупнейших прогульщиков в парламенте 2012 года присутствовал на 11 заседаниях из более 500.

Семья 
Владимир Мальцев женат, воспитывает сына и дочь. Сына назвал в честь Рината Ахметова.

Ссылки 

Википедия:Биографии современников
Члены Партии регионов Украины
Народные депутаты Верховной рады Украины V созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VI созыва
Родившиеся в Макеевке